Можещин () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Тчевский повят, Поморское воеводство. Население — 3792 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Бобово
 Гмина Гнев
 Гмина Пельплин
 Гмина Скурч
 Гмина Сментово-Граничне

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Поморского воеводства